«Малышка Лили» () — драматический фильм 2003 года режиссёра Клода Миллера. Сюжет основан на пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка» (1896). Премьера фильма состоялась 22 мая 2003 года на Каннском кинофестивале.

Сюжет 
Группа французских кинематографистов проводит отпуск в сельской местности. Среди них — актриса Мадо, её сын Жульен, брат Симон и любовник Брис. Жульен влюблён в местную девушку Лили, которая мечтает стать актрисой, и ради этого готова променять любовь молодого человека на отношения с любовником его матери — режиссёром Брисом.

В ролях 
 Николь Гарсиа — Мадо Марсо
 Бернар Жиродо — Брис
 Жан-Пьер Марьель — Симон Марсо
 Людивин Санье — Лили / Эмилия Новаки
 Робинсон Стевенен — Жульен Марсо
 Жюли Депардьё — Жанна-Мари
 Ив Жак — Серж
 Анн Ле Ни — Леона
 Мишель Пикколи — актёр, который играл Симона в фильме Жульена

Оценка

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины 66 % положительных рецензий на основе 32, на сайте Metacritic — 59 баллов из 100 на основе 15 отзывов. Американский кинокритик Роджер Эберт поставил фильму 3 звезды из 4.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы Франции 2003 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Клода Миллера